Марк Итон ():
 Итон, Марк (род. 1957) — американский баскетболист.
 Итон, Марк (род. 1977) — американский хоккеист.